Schipphorst ist
 ein Ort in Schleswig-Holstein, siehe Rendswühren
 der Nachname von Bernhard Schipphorst (* 1912), deutscher Fußballspieler